Penguin Island ist der Name folgender Inseln:
 
 Penguin Island (Südliche Shetlandinseln), im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Penguin Island (Western Australia), vor Perth, Australien
 Penguin Island (Tasmanien), bei Tasmanien, Australien
 Penguin Island (Southern Australia), vor Beachport, Australien
 Penguin Island (Namibia), eine der Pinguininseln vor Namibia
 Penguin Island (Waikato), bei Slipper Island, Neuseeland
 Penguin Island (Marlborough), bei D’Urville Island, Neuseeland
 Penguin Island, eine der Bountyinseln, Neuseeland

Penguin Island steht für:
  Penguin Island Conservation Park, Australien

Siehe auch:

 Pinguininsel